L'estimation de la population a été réalisé au milieu de l'année 2010 par l'Office for National Statistics.

Tout ce qui est listé ci-dessous correspond aux districts non-métropolitains (201) à l'exception du District londonien (32), des Districts métropolitains (36), des Autorités unitaires (55) et ceux qui portent la mention sui generis (2).

Plus de 300 000
...données manquant actualisation; diriger-soi vers page originaire pour autrement

250 000 à 300 000

200 000 à 250 000

150 000 à 200 000

125 000 à 150 000

100 000 à 125 000

75 000 à 100 000

50 000 à 75 000

Moins de 50 000

Sources 
 
 List of English districts by population
  Estimation de la population courant 2010 par l'Office national de statistiques du Royaume-Uni

Districts d'Angleterre
Districts